Die Florida Federal Open 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Tampa. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 8. bis 14. Oktober 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Tampa